

Херсоновка — село, Біляєвський район, Оренбурзька область
 Херсоновка — хутір, Оренбурзький район, Оренбурзька область